Hōshi steht für:

 Hōshi, ein japanisches Gasthaus

Hoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Chisato Hoshi (* 1995), japanische Badmintonspielerin
 Daisuke Hoshi (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Hajime Hoshi (1873–1951), japanischer Unternehmer und Politiker
 Kazue Hoshi (* um 1960), japanische Badmintonspielerin
 Kōta Hoshi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Kyowaan Hoshi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Mizue Hoshi (* 1985), japanische Skirennläuferin
 Morio Hoshi (* 1934), japanischer Maler
 Natsumi Hoshi (* 1990), japanische Schwimmerin
 Hoshi Nobuyoshi, Kampfname Hokutoumi Nobuyoshi (* 1963), japanischer Sumoringer
 Shin’ichi Hoshi (1926–1997), japanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Sōichirō Hoshi (* 1972), japanischer Synchronsprecher
 Takeo Hoshi (* 1960), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Hoshi Tōru (1850–1901), japanischer Politiker
 Yūji Hoshi (* 1992), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Hoshi Kabuto
 Hoshi Sato